Гавриил:
 «Гавриил» — линейный корабль (1713);
 «Гавриил» — эскадренный миноносец (1915).